Londonöverenskommelsen () kan avse följande avtal singerade i London:

 London Charter of the International Military Tribunal den 8 augusti 1945 innehållande de lagar och rutiner som Nürnbergrättegången skulle bedrivas.
 Londonöverenskommelsen från 1949 om upprättandet av International Authority for the Ruhr.
 Agreement on German External Debts den 27 februari 1953.
 Peres-Hussein London Agreement 1987 undertecknades av Shimon Peres och kung Hussein av Jordanien
 Londonöverenskommelsen (2000), som trädde i kraft den 1 maj 2008 och avser det språkbestämmelserna enligt den europeiska patentkonventionen.
 Zürich- och Londonöverenskommelsen 1959 angående Cypern

Se även
Fördraget i London
Londonprotokollet